Aero A-46, een Tsjechoslowaaks vliegtuigje
Een verkeersweg:
A46 (Duitsland), zie Bundesautobahn 46
A46 (Frankrijk)
A46 (Groot-Brittannië)
A46 (Noord-Ierland)
AP-46 (Spanje)